Brodac (potok)
Brodac Gornji
Brodac Donji